Martin Chemnitz kan syfta på:

* Martin Chemnitz (1522–1586), luthersk teolog och reformator
 Martin Chemnitz (1561–1627), rättslärd, kansler i Pommern och Schleswig-Holstein
 Martin Chemnitz (1596–1645), jurist, diplomat i svensk tjänst